Hapoel Kefar Saba (ook wel Kfar Saba) is een Israëlische voetbalclub uit Kefar Saba.

De club werd in 1928 opgericht en haalde één keer de landstitel binnen (1982). De laatste jaren is de club meer een liftploeg geworden tussen de eerste en tweede klasse. In 2005/06 leek degradatie onafwendbaar toen de club 10 punten had uit 20 wedstrijden maar de komst van nieuwe trainer Eli Ohana bracht beterschap en de club verzekerde het behoud op de laatste speeldag. In 2008 degradeerde de club. De club miste tweemaal via de play-off promotie. Na het seizoen 2012/13 ging de club in vereffening en maakte een doorstart in de Liga Alef. In 2014 keerde de club terug in de Liga Leumit en promoveerde in 2015 naar de Ligat Ha'Al.

Erelijst 
 Landskampioen
1982
 Liga Leumit
 1952, 1957, 1968, 2002, 2005
 Beker van Israël
 1975, 1980, 1990
 Supercup Israël
 1982

Eindklasseringen vanaf 2000

Bekende (ex-)spelers 

  Yakubu Aiyegbeni
  Dino Škvorc
   Samuel Yeboah

Externe link 
 Officiële website

Kefar Saba, Hapoel
District Centrum (Israël)